

Persone 
 Alejandro Altuna – calciatore argentino
 Gerardo Altuna – ex calciatore peruviano
 Horacio Altuna – fumettista argentino

Altro 
 Pietra runica di Altuna – pietra runica nel villaggio di Altuna, Uppland, Svezia